Dür ist der Familienname folgender Personen:

 August Dür (1824–1904), Schweizer Politiker
 Lorenz Dür (1885–1936), österreichischer Politiker und Priester
 Mily Dür (1921–2016), Schweizer Schriftstellerin, Künstlerin und Lyrikerin